Akaba – miasto w Jordanii
 Akaba – muhafaza w Jordanii
 Akaba – zatoka Morza Czerwonego